Deutinger ist der Nachname mehrerer Personen:

 Erika Deutinger (* 1952), österreichische Schauspielerin
 Heribert Deutinger (* 1947), deutscher Fußballtrainer
 Martin von Deutinger (1789–1854), deutscher Historiker, Generalvikar, Dompropst in Freising
 Martin Deutinger (1815–1864), deutscher katholischer Theologe und Philosoph
 Roman Deutinger (* 1970), deutscher Historiker
 Stephan Deutinger (* 1966), deutscher Historiker